Тимми Петтерссон (15 марта 1977, Йиславед) — шведский хоккеист, защитник. Воспитанник клуба «Йиславед». В настоящее время является игроком клуба «Юргорден», выступающего в лиге Аллсвенскан.

Карьера 
Тимми Петтерссон начал свою профессиональную карьеру в 1995 году в клубе Шведской элитной серии «Фрёлунда», с которой на следующий год завоевал серебряные медали первенства. В этой команде он выступал до 2002 года, когда перебрался в ХВ71. В середине сезона 2003/04 Тимми перешёл в клуб «Сёдертелье», в то время как «ХВ71» по окончании сезона стал чемпионом Швеции. В 2006 году Петтерссон подписал контракт со столичным клубом «Юргорден», где он выступал следующие 4 года, и с которым в 2010 году он во второй раз в своей карьере стал обладателем серебряных медалей шведского чемпионата.

4 мая 2010 года Тимми перешёл в череповецкую «Северсталь», став первым в её истории шведским легионером. Сезон 2010/11 Петтерссон начал удачно, с ходу став основным защитником клуба. Тем не менее, травма спины не позволила ему провести полноценный сезон. В итоге в 32 матчах он набрал 11 (3+8) очков, а сразу по окончании турнира было принято решение не продлевать контракт с игроком.

29 июля 2011 года Тимми подписал контракт с клубом Немецкой хоккейной лиги «Ингольштадт», однако уже в первом своём матче за клуб он получил травму колена и выбыл на неопределённый срок. Тем не менее, быстро вернувшись в строй, он, в итоге, провёл в составе команды 50 матчей, записав на свой счёт 11 (1+10) результативных баллов. По окончании сезона Петтерссон принял решение вернуться в «Юргорден», который вылетел из Элитной серии в лигу Аллсвенскан.

Международная 
В составе сборной Швеции Тимми Петтерссон принимал участие в юниорском чемпионате Европы 1995 года, на котором он вместе с командой стал бронзовым призёром, а также молодёжном чемпионате мира 1999 года.

Достижения 
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата Европы 1995.
 Серебряный призёр чемпионата Швеции (2): 1996, 2010.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 23 мая 2012 года

1 — Переходный турнир.

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты Швеции
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Ингольштадт»
Хоккейные защитники